Quesada (Costa Rica), stad in Costa Rica
 Quesada (Spanje), gemeente in Spanje

Zie ook 
 Ciudad Quesada